Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Croatia Open Umag 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Albert Portas (Qualificato)
 Michal Mertiňák (primo turno)
 Victor Ioniță (Qualificato)
 Alan Mackin (ultimo turno)

 Ladislav Švarc (ultimo turno)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (Qualificato)
 Bostjan Osabnik (secondo turno)

Qualificati 

 Albert Portas
 Željko Krajan

 Victor Ioniță
 Ilija Bozoljac

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2005